Список населённых пунктов городского округа город Выкса Нижегородской области:

Источник 
Населённые пункты Выксунского района

Выкса